Мамуты — деревня в Велижском районе Смоленской области России. Входит в состав Будницкого сельского поселения. Население — 1 житель (2007 год).
 
Расположена в северо-западной части области в 13 км к юго-западу от Велижа, в 10 км южнее автодороги  Смоленск — Невель. В 76 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск — Витебск.

История 
Во время Великой Отечественной войны деревня была оккупирована немецкими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Велижского района